Wolfger steht für folgende Personen:

 Wolfger († um 832), Bischof von Würzburg, siehe Wolfgar
 Wolfger von Erla (oder Wolfger von Passau; um 1140–1218), Bischof von Passau und Patriarch von Aquileia
 Wolfger von Prüfening († nach 1173), Mönch, Bibliothekar und Gelehrter im Kloster Prüfening